Belize Botanic Gardens, een botanische tuin in Cayo (Belize)
Berry Botanic Garden, een botanische tuin in Portland in de Amerikaanse staat Oregon
Brooklyn Botanic Garden, een botanische tuin in New York